Antoni Bielski (duchowny)
 Antoni Bielski (zm. 1789)